Harold Jones puede referirse a:
 Harold Spencer Jones (1890-1960), astrónomo británico.
 Harold Jones o Griffith Jones (1909-2007), actor británico.
 Ernest Harold Jones (1877–1911), egiptólogo británico.